Airline Acres bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Airline Acres (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Airline Acres (Missouri), im Mississippi County